Села:
 Пустовіти — Київська область, Обухівський район
 Пустовіти — Полтавська область, Кременчуцький район

Див. також 
 Пустовіт